KSS kan syfta på:

KSS – drev spårvägstrafik i Karlskrona, se Karlskrona stads spårvägar
KSS – ett segelsällskap i Karlstad, se Karlstads Segelsällskap
KSS – en tidigare skola för lägre officersutbildning åt den svenska marinen, se Kungliga Sjökrigsskolan
KSS – tidigare namn på ett sjukhus i Skövde, se Kärnsjukhuset i Skövde
KSS (företag) – ett japanskt företag